Джаким Хóтон (; род. Бруклин, Нью-Йорк, США), более известный как Dread Woo () — американский дрилл рэпер, близкий друг Pop Smoke, более известен по трекам с Rah Swish, Pop Smoke.

Биография 
Родившись в Бруклине стал участником группировки 092mlboa(Woo,823 Crips,GSC), членом которой являлся Pop Smoke. Так же относится к формированию Wooo(Woo) состоящему из сетов разных банд Нью-Йорка.

Дред, как и остальные участники Woo в конфликте с формированием Choo, к которому относятся 22Gz, Envy Caine, Coach Da Ghost, Mori Briscoe, Nick Blixky, Nas Blixky и т. д. Свое прозвище Брэди он получил от Поп Смоука, когда они играли вместе в футбол, он говорил что они были очень хороши на поле играя даже за разные команды.

Знакомство с Pop Smoke 
Дред рассказывал что их представил друг другу, знакомый друга около 5-6 лет назад, они сильно подружились с тех пор, став очень близкими друзьями.

Музыкальная карьера 
Первый трек Хóтона был трибьютом ушедшему Смоуку, именно с него он начал свою музыкальную карьеру. После того как он представил «How I Move», состоялся выход совместной композиции с Curly Savv, название которой стало слоганом Дреда. После ещё нескольких синглов в 2021 году состоялся выход дебютного альбома «Smoke Will Never Clear», получившему небольшую популярность. В 2020 и 21-х годах был привлечен на делюкс-версии альбомов Поп Смоука «Shoot For The Stars» и «Faith», хоть и треков с ним должно было быть больше, но ответственные за альбом убрали его куплеты на некоторых песнях и позвали более известных исполнителей.

Дискография 
 Smoke Will Never Clear (2021)

Примечания 

Рэперы США XXI века